Ryu Ji-hae (* 10. Februar 1976 in Busan) ist eine ehemalige südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie gewann zweimal Bronze bei Olympischen Spielen.

Werdegang 
1985 begann Ryu Ji-hae mit dem Tischtennissport. 1995 nahm sie erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. Hier kam sie im Doppel ins Viertelfinale. Im Mixed mit Chul Seung Lee gewann sie Bronze, mit der südkoreanischen Mannschaft wurde sie Vizeweltmeister. 1999 spielte sie im Einzel im Halbfinale gegen die spätere Titelgewinnerin Wang Nan. Bei einer 6:0-Führung im fünften Satz brachte sie eine Verwarnung des Schiedsrichters aus dem Rhythmus. So verlor sie dieses Spiel und es reichte nur zu Bronze. 2000 und 2001 wurde sie mit der Mannschaft Dritter.

Zweimal nahm sie an den Olympischen Spielen teil, jedes Mal belegte sie im Doppel den dritten Platz: 1996 mit Park Hae-jung und 2000 mit Kim Moo-kyo, mit der sie mehrfach ein erfolgreiches Doppel bildete.

2001 spielte sie ein paar Monate lang in Montpellier in der französischen Liga. Im gleichen Jahr gewann sie in Bayreuth die German Open im Einzel. Mitte 2003 beendete sie ihre internationale Laufbahn.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 8. Oktober 2012)

Quellen 
 Ralph van Wolffelaar: Die Weltenbummlerin, Zeitschrift DTS, 2001/11 S.  14

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Geboren 1976
Frau
Südkoreaner
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Asienmeister (Tischtennis)